Меньшова — русская фамилия. Известные носители:
 Меньшова, Александра Григорьевна (более известна под фамилией Меньшикова, урождённая Коробова; 1840—1902) — русская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), вокальный педагог.
 Меньшова, Елена Александровна (1902—1982) — советская драматическая актриса, театральный педагог.
 Меньшова, Наталия Дмитриевна (1884—1973) — украинский историк-эмигрант, действительный член научного Общества им. Шевченко, Украинской Свободной Академии Наук, коллаборант.
 Меньшова, Татьяна Геннадьевна (род. 1970) — советская и российская волейболистка.
 Меньшова, Юлия Владимировна (род. 1969) — российская актриса, телеведущая, продюсер.

См. также 
 Меньшов
 Меньшикова